Bearbeitungszeit steht für:

 die Ausführungszeit in der industriellen Produktion, siehe Vorgabezeit
 in der Verwaltung die Zeit für eine Vorgangsbearbeitung

Siehe auch: